Ritchey ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite östlich des Mare Nubium, östlich des Kraters Albategnius und nordwestlich von Abulfeda.
Der Krater ist an sich mäßig erodiert mit flachem Boden, der nordwestliche Rand ist aber von weiteren Einschlägen überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem US-amerikanischen Teleskopkonstrukteur und Astronomen George Willis Ritchey offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Ritchey auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)